New Ulm steht für:

 New Ulm (Minnesota), Stadt im Brown County, Minnesota
 New Ulm (Texas), Gemeindefreies Gebiet im Austin County, Texas

Siehe auch:

 Neu-Ulm, Stadt im Regierungsbezirk Schwaben, Bayern